Niels (Janniksen) Bjerrum kan hentyde til flere artikler:

 Niels Bjerrum (1879-1958) – dansk kemiker berømt for bl.a. Bjerrumdiagrammet (Niels Janniksen Bjerrum)
 Niels Bjerrum (født 1940) (født 1940) – dansk kemiker (Niels Janniksen Bjerrum), sønnesøn af den foregående
 Niels E. Bjerrum (født 1978) - dansk politiker, embedsmand og musiker. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 2014-2021 for Socialdemokratiet. Kultur- og Fritidschef i København Kommune siden 2019 og tidligere administrationschef i Det Kongelige Teater fra 2015-2019. Desuden sanger og guitarist i den akustiske duo The Cowards.